Parviturbo är ett släkte av snäckor. Parviturbo ingår i familjen Skeneidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Parviturbo